Monginevro - Italiaanse naam voor de gemeente Montgenèvre
 Monginevro (trein) - internationale trein, vernoemt naar bovenstaande gemeente